

Presentación previa 
La pareja colombiana Santiago Giraldo y Cristian Rodríguez fueron los campeones defensores, pero Giraldo decidió no participar en esta edición. Rodríguez participó junto al italiano Enrico Fioravante pero cayeron derrotados en la primera ronda.

La pareja argentina Guillermo Durán y Máximo González ganaron el título, derrotando a la pareja italiana Riccardo Ghedin y Claudio Grassi en la final por 6-1, 3-6, 10-7.

Cabezas de serie 
 Guillermo Durán /  Máximo González (CAMPEONES)
 Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (FINAL)
 Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (Cuartos de final)
 Roberto Maytín /  Andrés Molteni (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Todi 2014